Gassendi peut désigner :

Patronyme 
 Pierre Gassendi (1592-1655), un mathématicien, philosophe, théologien et astronome français
 Jean Jacques Basilien Gassendi (1748-1828), militaire et parlementaire français
 Jean Gaspard Gassend ou Gassendi (1749-1806), ecclésiastique et un parlementaire français

Autres 
 Gassendi, un cratère lunaire nommé d'après Pierre Gassendi
 (7179) Gassendi, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Hôtel de Gassendi, hôtel particulier d'Aix-en-Provence (France)
 Musée Gassendi, à Digne-les-Bains (France)